«Гірник» — футбольна команда з Ровеньок.
 Гірник — смт, підпорядковане Ровеньківській міській раді.